Марди Гра (, букв. «жирный вторник») — зачастую относится к карнавальным празднованиям во вторник после Масляной недели, накануне католического Великого поста.

Может также относится к:
 Сиднейский Марди Гра Фестиваль — ежегодный фестиваль ЛГБТ-культуры, проходящий в феврале-марте в Сиднее, Австралия.
 Марди Грасс — фестиваль конопли, проводится с 1993 года в австралийском посёлке Нимбин в первые выходные мая.
 Mardi Gras — седьмой и последний студийный альбом американской рок-группы Creedence Clearwater Revival.